Мечтатели:
 «Мечтатели» — фильм 1934 года, СССР, режиссёр Давид Марьян
 «Мечтатели» — фильм 1987 года, Болгария
 «Мечтатели» — фильм 1989 года, США, Канада
 «Мечтатели» — фильм 2003 года, Великобритания, Франция, Италия, режиссёр Бернардо Бертолуччи
 «Мечтатели» — фильм 2006 года, Канада
 «Мечтатели» — фильм 2009 года, Великобритания
 «Мечтатели» — телесериал 2007—2011 годов, Турция
 «Мечтатели» — фильм 2016 года, Австрия

См. также